Siran puede referirse a: 

 Siran, comuna francesa situada en Cantal.
 Siran, comuna francesa situada en Hérault.